Triglav kan syfta på:

 Triglav (gud) – en slavisk gud med tre huvuden

Geografi

Bulgarien 

 Triglav (bergskedja), Stara Zagora,

Slovenien 

 Triglav, berg, Bohinj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Slovenienförgreningar